Марёй ():

Люди 
 Симона Марёй (1903—1954) — французская актриса

Населённые пункты 
 Марёй — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Марёй — коммуна во Франции, департамент Па-де-Кале
 Марёй — коммуна во Франции, департамент Шаранта

См. также 
 Арнаут де Марейль (жил в XII веке) — трубадур, писавший на окситанском языке
 Вьё-Марёй
 Марёй-ан-Доль
 Сен-Сюльпис-де-Марёй
 Сент-Круа-де-Марёй